Seeländer steht für

 Seeländer (Möbel), ein historisches Möbelstück
 Seeländer (Käse), eine Schweizer Käsesorte

Seeländer ist der Name von
 Joachim Seeländer  (* 1924), deutscher Politiker (LDPD)
 Nikolaus Seeländer (auch: Nicolai oder Nicolaus Seeländer, Seelander oder Seelaender, 1682–1744), deutscher Kupferstecher und Numismatiker, gilt auch als Münzfälscher

Siehe auch:
 Der Seenländer
 Seeland